Zeitgeist steht für:

 Zeitgeist, die vorherrschenden Ideen und Lebensauffassungen einer Epoche
 Die Zeitgeist Bewegung, eine internationale Graswurzelbewegung
 Zeitgeist (Software), eine Softwareanwendung in der Arbeitsumgebung Gnome
 Phoebe Zeit-Geist, eine Comic-Figur, siehe Die Abenteuer der Phoebe Zeit-Geist
 Zeitgeist (Ausstellung), internationale Kunstausstellung in Berlin (1982)
 Zeitgeist (Zeitschrift), anarchistische Zeitschrift (1971–1974)
 Zeitgeist (Band), deutsche Rockband
 Zeitgeist (Album), Studioalbum von The Smashing Pumpkins (2007)
 Zeitgeist, Zeitgeist: Addendum und Zeitgeist: Moving Forward; im Internet publizierte Dokumentarfilmtrilogie (2007–2011)
 Zeitgeist (2014), US-amerikanischer Spielfilm (2014)

Siehe auch:
 Zeitgeister